«Русский мир» — политическая, общественная и литературная газета XIX века.

Печатное периодическое издание «Русский мир» выходило в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге начиная с 1859 года. Сперва газета выходила еженедельно, затем, с середины 1859 года, дважды в неделю, а с 1862 года снова еженедельно.

Издание газеты «Русский мир» прекратилось в 1863 году, в котором вышел только один номер еженедельника.

Сперва газета издавалась Я. В. Писаревым и К° и выходила под редакцией В. Я. Стоюнина; с 1 сентября 1860 года издателем был Ф. Т. Стелловский, редактором А. С. Гиероглифов.

При газете «Русский мир» выходили «Музыкальные Приложения», перешедшие к ней с 1 сентября 1860 года вследствие приостановления издания «Музыкального и Театрального Вестника». Кроме того, с 1862 года прилагался сатирический журнал «Гудок».

Издание газеты «Русский мир» прекратилось вследствие спора между издателем Фёдором Стелловским и редактором Александром Гиероглифовым.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1859 году
Газеты Санкт-Петербурга